Vitina (rijeka), desna pritoka Vrbasa (ulijeva se u Bugojnu)

Naselja
 Vitina (Ljubuški, BiH), naselje u općini Ljubuški, BiH
 Vitina, Kosovo, naselje na Kosovu

Vidi i:
 Vitine, naselje u općini Foča, BiH